Ugoszcz beschreibt mehrere Orte in Polen
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Brzuze
 in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Miedzna
 in der Woiwodschaft Pommern, Gemeinde Studzienice, siehe Ugoszcz (Studzienice)

weiterhin beschreibt Ugoszcz einen See in Polen; 
 südlich von Równina Goleniowska, siehe Ugoszcz (See)